Jarju ist der Familienname folgender Personen:
 Amie Jarju (* 1996), gambische Fußballspielerin
 Bakary Jarju (* 1949), gambischer Leichtathlet
 Bintanding Jarju (* 1957), gambische Politikerin
 Fanta Jarju (* 2003), gambische Fußballspielerin
 Malafi Jarju († 2020), gambischer Politiker
 Matarr Jarju (* 1957), gambischer Ringer
 Mustapha Jarju (* 1986), gambischer Fußballspieler
 Saikouba Jarju, gambischer Politiker